Колонија ла Перла има више значења:

 Колонија ла Перла (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија ла Перла (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику